Hohenlohe steht für:
 Amt Hohenlohe, Amt des Klosters Lorch
 Hohenlohe, Region in Baden-Württemberg und Bayern
 Hohenlohe (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Hohenlohe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hohenlohe (Beratzhausen), Einöde von Markt Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hohenlohe (Neresheim), Weiler im Stadtteil Dorfmerkingen von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hohenlohe (Pegau), Ort im Stadtteil Kitzen von Pegau, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Dekanat Hohenlohe, Dekanat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Hohenloher Ebene, Landschaft im nordöstlichen Baden-Württemberg
 Hohenlohekreis, Landkreis in Baden-Württemberg
 Hohenlohe-Insel, Insel im Franz-Joseph-Land, Arktis
 Lex Hohenlohe, verfassungsergänzendes Gesetz
 Regiment Hohenlohe, ein im 18. Jahrhundert in Deutschland aufgestelltes Regiment

Siehe auch:
 Hohe Loh
 Hohe Lohe
 Hohenloh, Ort in der Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Palais Hohenlohe in Wien
 Palais Hohenlohe-Bartenstein in Wien